W rozgrywkach niemieckiej Bundesligi w sezonie 2007/2008 udział wzięło 18 drużyn. Tytułu mistrzowskiego bronił VfB Stuttgart, beniaminkami byli ,  i MSV Duisburg.

Tytuł Mistrza Niemiec w piłce nożnej wywalczył po raz 21 Bayern Monachium, który już w 31 kolejce wywalczył go sobie remisując bezbramkowo z VfL Wolfsburg. Do II Bundesligi spadają: 1. FC Nürnberg, , MSV Duisburg.

Zespoły 

W lidze wystąpiło 18 zespołów, które walczyło o tytuł Mistrza Niemiec w piłce nożnej:
 15 zespołów występujących w ubiegłym sezonie:
 Arminia Bielefeld
 Bayer 04 Leverkusen
 Bayern Monachium
 Borussia Dortmund
 Eintracht Frankfurt
 Energie Cottbus
 1. FC Nürnberg 
 FC Schalke 04
 Hamburger SV
 Hannover 96
 Hertha BSC
 VfB Stuttgart 
 VfL Bochum
 VfL Wolfsburg
 Werder Brema
 trzy czołowe drużyny sezonu 2006/2007 II Bundesligi:
 Hansa Rostock
 Karlsruher SC
 MSV Duisburg

Rozgrywki 
W sezonie 2007/2008 drużyny miały do rozegrania 34 kolejki ligowe po 9 meczów (razem 306 spotkań) w dwóch rundach: jesiennej i wiosennej. Inauguracja rozgrywek miała miejsce 10 sierpnia 2007 o godz. 20:30 w Stuttgarcie, gdzie obrońca tytułu Mistrza Niemiec, miejscowy VfB podejmował zespół FC Schalke 04. Mecz zakończył się remisem 2:2. Pierwszą bramkę sezonu strzelił w 25 min. Lewan Kobiaszwili.

Runda jesienna: 10 sierpnia 2007 - 16 grudnia 2007 
Runda wiosenna: 1 lutego 2008 - 17 maja 2008

Tabela

Wyniki meczów

Strzelcy

Stadiony

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona niemieckiej Bundesligi

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
2007 w piłce nożnej
2008 w piłce nożnej
2007 w Niemczech
2008 w Niemczech